Meesterklasse – najwyższa klasa rozgrywek szachowych w Holandii, organizowana przez KNSB. Zwycięzca ligi zostaje mistrzem kraju. Liga jest organizowana od 1996 roku, kiedy to zastąpiła Hoofdklasse.

Medaliści

Przypisy 

Szachy w Holandii
Krajowe mistrzostwa w szachach